

События 
 Занкла в Сицилии заселена выходцами из пелопоннесской Мессаны и стала называться Мессаной.
 Ок. 488 — 486 — Восстание рабов в Селинунте.
 73-я олимпиада
 488/487 — Афинский архонт-эпоним Анхис.
 Смерть Мильтиада (ок.550-488).
 Пиндар. Ол.14 (Хариты) — Асопиху Орхоменскому.
 Начало войны между Афинами и Эгиной. Эгина блокировала побережье Аттики и этим нанесла ущерб афинской экономике.

Римская республика 
 Консулы: Спурий Навтий Рутил и Секст Фурий Медуллин Фуз.
 488 (491) — Осада Рима Марцием Кориоланом и его требование ликвидации должности плебейского трибуна.

Китай 
 7-й год по эре правления луского князя Ай-гуна.
 Циский князь послал в Лу за своей женой Цзи-цзи (сестрой Цзи Кан-цзы). Но Цзи-цзи стала возлюбленной Цзи Фан-хоу, и правитель Лу отказался отдать её, что вскоре привело к войне.
 Весной сунский полководец Хуан Юань вторгся в земли Чжэн, в 8 луне окружил столицу Цао.
 цаоский князь по совету Гунсунь Цяна нарушил союз с Цзинь и вторгся в Сун.
 Весной цзиньский полководец Уй Мань-до вторгся в земли Вэй.
 Летом луский гун встретился с уским ваном в Цзэн. Ван У потребовал у Лу сто лао скота для жертвоприношений, но луский сановник Цзи Кан-цзы послал Цзы-гуна к Бо Пэю отменить жертву, сославшись на ритуал Чжоу, и тот согласился, хотя и сказал, что у него «тело татуировано». Согласно «Цзо чжуань», усцы добились дани в 100 лао и от Сун, и от Лу.
 В этом году уский ван Фу Ча оставался на севере, заняв земли на юге Ци и Лу, создав угрозу Цзоу и Лу.
 Осенью луский гун напал на Чжу, в 8 луне, в день цзи-ю занял столицу Чжу и пленил чжуского князя И.
 Зимой чжэнский полководец Сы Хун двинулся на помощь Цао.
 Конфуций поселился в Вэй и прожил там до 484 года.

См. также

Примечания